Betrekking hebbend op de Azteken 
 Nahuatl (Azteekse taal)